A 2015-ös PDC-dartsvilágbajnokságot (2015 William Hill World Darts Championship) 2014. december 18. és 2015. január 4. között rendezték meg a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 22. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a PDC rendezett meg, miután 1994-tól különvált a BDO szervezettől.

A világbajnoki címvédő Michael van Gerwen volt, aki 6-3-ra kikapott az elődöntőben Gary Anderson-tól. Anderson a döntőben 7-6-ra győzte le Phil Taylort, és megszerezte első világbajnoki címét. Egyetlen kilencnyilas leg volt a vb-n, ezt Adrian Lewis dobta Raymond van Barneveld ellen.

Résztvevők

Order of Merit világranglista
 </span>99.87
| RD2-score01 =4| RD2-seed02  =
| RD2-team02  = Stein </span>89.09
| RD2-score02 =1

| RD2-seed03  =16
| RD2-team03  = Jenkins </span>96.45
| RD2-score03 =4| RD2-seed04  =
| RD2-team04  = Ryder </span>86.69
| RD2-score04 =0

| RD2-seed05  =8
| RD2-team05  = Chisnall </span>93.08
| RD2-score05 =2
| RD2-seed06  =  
| RD2-team06  = van de Pas </span>91.44
| RD2-score06 =4| RD2-seed07  =9
| RD2-team07  = Thornton </span>93.78
| RD2-score07 =4| RD2-seed08  =24
| RD2-team08  = Baxter </span>84.48
| RD2-score08 =0

| RD2-seed09  =5
| RD2-team09  = Wright </span>95.52
| RD2-score09 =4| RD2-seed10  =
| RD2-team10  = R. Huybrechts </span>87.52
| RD2-score10 =1

| RD2-seed11  =12
| RD2-team11  = Hamilton </span>90.06
| RD2-score11 =4| RD2-seed12  =
| RD2-team12  = K. Anderson </span>90.96
| RD2-score12 =2

| RD2-seed13  =4
| RD2-team13  =  G. Anderson </span>103.02
| RD2-score13 =4| RD2-seed14  =29
| RD2-team14  =  Klaasen </span>100.72
| RD2-score14 =3

| RD2-seed15  =
| RD2-team15  = Reyes </span>88.41
| RD2-score15 =4| RD2-seed16  =20
| RD2-team16  = Painter </span>90.22
| RD2-score16 =3

| RD2-seed17  =2
| RD2-team17  = Taylor </span>101.92
| RD2-score17 =4| RD2-seed18  =31
| RD2-team18  = M. Webster </span>93.09
| RD2-score18 =0

| RD2-seed19  =15
| RD2-team19  = White </span>93.94
| RD2-score19 =3
| RD2-seed20  =18
| RD2-team20  = K. Huybrechts </span>93.74
| RD2-score20 =4| RD2-seed21  =
| RD2-team21  = D. Webster </span>93.59
| RD2-score21 =3
| RD2-seed22  =26
| RD2-team22  = Winstanley </span>92.68
| RD2-score22 =4| RD2-seed23  =
| RD2-team23  = Hopp </span>86.55
| RD2-score23 =0
| RD2-seed24  =23
| RD2-team24  = van der Voort </span>91.48
| RD2-score24 =4| RD2-seed25  =6
| RD2-team25  = Wade </span>90.93
| RD2-score25 =1
| RD2-seed26  =27
| RD2-team26  = Bunting </span>93.38
| RD2-score26 =4| RD2-seed27  =11
| RD2-team27  = Dolan </span>92.89
| RD2-score27 =2
| RD2-seed28  =22
| RD2-team28  = M. Smith </span>98.90
| RD2-score28 =4| RD2-seed29  =3
| RD2-team29  = A. Lewis </span>100.41
| RD2-score29 =4| RD2-seed30  =
| RD2-team30  = Brown </span>93.09
| RD2-score30 =2

| RD2-seed31  =14
| RD2-team31  =
| RD2-score31 =4| RD2-seed32  =19
| RD2-team32  = Caven </span>94.96
| RD2-score32 =3

| RD3-seed01  =1
| RD3-team01  ={{nowrap| van Gerwen}} </span>99.62
| RD3-score01 =4| RD3-seed02  =16
| RD3-team02  = Jenkins </span>96.92
| RD3-score02 =1
| RD3-seed03  =
| RD3-team03  = van de Pas </span>89.35
| RD3-score03 =0
| RD3-seed04  =9
| RD3-team04  = Thornton </span>96.50
| RD3-score04 =4| RD3-seed05  =5
| RD3-team05  = Wright </span>102.60
| RD3-score05 =4| RD3-seed06  =12
| RD3-team06  = Hamilton </span>90.94
| RD3-score06 =0
| RD3-seed07  =4
| RD3-team07  = G. Anderson </span>104.54
| RD3-score07 =4| RD3-seed08  =
| RD3-team08  = Reyes </span>98.52
| RD3-score08 =1
| RD3-seed09  =2
| RD3-team09  = Taylor </span>102.52
| RD3-score09 =4| RD3-seed10  =18
| RD3-team10  = K. Huybrechts </span>96.93
| RD3-score10 =3
| RD3-seed11  =26
| RD3-team11  = Winstanley </span>91.36
| RD3-score11 =2
| RD3-seed12  =23
| RD3-team12  = van der Voort </span>93.90
| RD3-score12 =4| RD3-seed13  =27
| RD3-team13  = Bunting </span>102.34
| RD3-score13 =4'''
| RD3-seed14  =22
| RD3-team14  = M. Smith </span>102.78
| RD3-score14 =2
| RD3-seed15  =3
| RD3-team15  = A. Lewis </span>97.55
| RD3-score15 =3
| RD3-seed16  =14
| RD3-team16  =

Statisztika

Résztvevők országonként

Jegyzetek

Külső hivatkozások
PDC Hivatalos weboldal
PDC Netzone – Eredmények

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság